A szíriai labdarúgó-válogatott Szíria nemzeti csapata, amelyet a szíriai labdarúgó-szövetség (Arabul: الاتحاد السوري لكرة القدم, magyar átírásban: Ittihád asz-Szúri li-Kurat al-Kadam) irányít.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Szövetségi kapitányok

Külső hivatkozások 
 Szíria a FIFA.com-on  
 Szíria mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Szíria mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Szíria a national-football-teams.com-on

Jegyzetek 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Szíria sportélete